Het ATP-tennistoernooi van Marseille werd in 2007 gespeeld van 12 februari tot 18 februari. Het toernooi werd gewonnen door de Fransman Gilles Simon die in de finale Marcos Baghdatis versloeg in 2 sets: 6-4, 7-6(3).

Titelverdediger
 Arnaud Clément

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste 4

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinales
| RD4=Halve finales
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Davydenko
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=1
| RD1-team02= R Söderling
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= G Bastl
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=3
| RD1-team04= T Johansson
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-team05= G Monfils
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=61
| RD1-score05-3=5
| RD1-team06= M Gicquel
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=7
| RD1-team07= J Hernych
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=5
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= R Gasquet
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= M Ančić
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=r
| RD1-team10= A Seppi
| RD1-score10-1=4
| RD1-team11= D Bracciali
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-team12= J Björkman
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-team13= G Simon
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Huta Galung
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=1
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= M Llodra
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= L Hewitt
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-team01= R Söderling
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-team02= T Johansson
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=5
| RD2-team03= M Gicquel
| RD2-score03-1=62
| RD2-score03-2=2
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= R Gasquet
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-team05= A Seppi
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=0
| RD2-team06= J Björkman
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-team07= G Simon
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= L Hewitt
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=r
| RD3-team01= R Söderling
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= R Gasquet
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=64
| RD3-team03= J Björkman
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=2
| RD3-team04= G Simon
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD4-team01= R Söderling
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=62
| RD4-team02= G Simon
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=7
}}

Onderste helft

 Dubbelspel 

 Geplaatste spelers 

 Prijzengeld en ATP-punten 

 Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Mark Knowles    Daniel Nestor
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= Jeff Coetzee    Rogier Wassen
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-team03= Christopher Kas    Oliver Marach
| RD1-score03-1=w/o
| RD1-team04= Marc Gicquel    Sébastien Grosjean
| RD1-seed05=ALT
| RD1-team05= David Guez    Alexandre Sidorenko
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-team06= Ivan Ljubičić    Lovro Zovko
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=[12]
| RD1-team07= Jan Hernych    Michail Joezjny
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-team08= Novak Djokovic    Janko Tipsarević
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-team09= Jarkko Nieminen    Robin Söderling
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-team10= Petr Pála    David Škoch
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[2]
| RD1-team11= Mahesh Bhupathi    Radek Štěpánek
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Arnaud Clément    Michaël Llodra
| RD1-score12-1=w/o
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13=

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille